Prototype — компьютерна гра видавництва Radical Entertainment.
 Prototype — JavaScript фреймворк.

Див. також 
 Прототип